Die Walker & Dunlop Hussain Family Chicago Open 2018 fanden vom 17. bis 21. Oktober 2018 in Vernon Hills, Illinois, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

Sieger wurde Ryan Cuskelly, der sich im Finale gegen César Salazar mit 11:5, 11:6 und 11:3 durchsetzte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Cole Becker einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 28.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
Squashturnier in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Illinois
Vernon Hills (Illinois)
Squashturnier in Amerika